Труш () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Труш, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский гимнаст.
 Труш, Василий Иванович (1918—2001) — Герой Социалистического Труда.
 
 Труш, Иван Иванович (1869—1941) — украинский живописец импрессионист, мастер пейзажа и портретист, художественный критик и организатор художественной жизни в Галиции.
 Труш, Константин Афиногенович (?—?) — русский филолог, действительный член Московского общества грамотности.
 Труш, Роман Иванович (1914—1998) — советский спортсмен, тренер.